Управа — исполнительный орган городского общественного управления 
 Ремесленная управа — орган ремесленного сословия, с 1785 г.
 Городская управа
 Земская управа
 Инородная управа
 Управа благочиния — городской полицейско-административный орган Российской империи в 1782—1881 гг.